Cairaclia se poate referi la două localități cu aceeași denumire:

 Cairaclia - sat-comună din raionul Taraclia, Republica Moldova
 Cairaclia - sat-comună din raionul Ismail, Regiunea Odesa, Ucraina